Египет
 Список египетских пирамид
 Список пирамид Лепсиуса (1842) — прусского археолога Карла Лепсиуса.

Американские континенты
 Список мезоамериканских пирамид — в Мезоамерике.

См. также 
 Тексты пирамид
 Список мегалитических памятников Европы